Meshgīn Shahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Meshgīn Shahr (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Meshgīn Shahr, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar